Doris (mitologia), nimfa filla d'Oceà i Tetis
 Doris (nereida), filla de Nereu
 Doris (grup humà), poble hel·lènic
 Els habitants de la Dòrida també eren anomenats simplement doris.
 (48) Doris, asteroide descobert per H. Goldschmidt el 1857
 Doris (cràter), cràter de Venus
 DORIS, sistema satel·litari francès
 Biografies:
 Doris d'Israel, dona d'Herodes el Gran i mare d'Antípater (fill d'Herodes)
 Doris Day (Cincinnati, 1922-2019), actriu, cantant i defensora dels drets dels animals estatunidenca
 Doris Lessing (Kermanshah, Pèrsia, 1919-2013), escriptora i feminista britànica